Sound of the Underground – debiutancki album Girls Aloud
 Sound of the Underground – pierwszy singel Girls Aloud

Zobacz też 
 Dyskografia Girls Aloud